Barrio El Golf puede referirse a:
Barrio El Golf, libro de Miguel Laborde.
Barrio El Golf, zona residencial de la Las Condes, en Santiago de Chile.
Barrio El Parque Jardín El Golf, barrio de Punta del Este, Uruguay.